Antonio Gómez Valdés de Castillo (Cidade do México, 4 de janeiro de 1930 - 6 de janeiro de 2021), mais conhecido como Ratón Valdés, foi um ator e humorista mexicano, irmão dos atores Germán, Manuel e Ramon. Antonio participou dos programas La Cosa e Puro Loco, traçando a origem de sua carreira durante a Idade de Ouro do Cinema Mexicano, onde participou de vários filmes com os irmãos.

Atores do México
Naturais da Cidade do México